Аттиши () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия, департамент Уаза. Входил в состав округа Компьень.

В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2010 г.):

 Аттиши (1 931 чел.)
 Бернёй-сюр-Эн (1 019 чел.)
 Битри (294 чел.)
 Жользи (906 чел.)
 Крутуа (219 чел.)
 Кулуази (469 чел.)
 Куртьё (192 чел.)
 Кюиз-ла-Мотт (2 172 чел.)
 Мулен-су-Туван (229 чел.)
 Нампсель (298 чел.)
 Отреш (745 чел.)
 Отфонтен (264 чел.)
 Пьеррфон (1 930 чел.)
 Ретонд (724 чел.)
 Сен-Крепен-о-Буа (253 чел.)
 Сен-Пьер-ле-Битри (143 чел.)
 Сент-Этьенн-Руале (320 чел.)
 Траси-ле-Мон (1 716 чел.)
 Тросли-Брёй (2 093 чел.)
 Шель (473 чел.)

Экономика 

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 3,7 %
 промышленность — 27,7 %
 строительство — 9,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 28,7 %
 государственные и муниципальные службы — 30,4 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре Николя Саркози 27,0 % голосов против 24,8 % у Марин Ле Пен и Франсуа Олланда, во 2-м туре в кантоне победил Саркози, получивший 52,2 % (2007 г. 1 тур: Саркози  — 32,4 %, Сеголен Руаяль — 20,4 %; 2 тур: Саркози — 58,5 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 5-му избирательному округу департамента Уаза они поддержали действующего депутата и своего представителя в генеральном совете департамента Уаза, кандидата партии Союз за народное движение Люсьена Дегоши, получившего 48,6 % голосов в 1-м туре и 62,8 % голосов - во 2-м туре.

См. также 
 Округа департамента Уаза

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Уаза